Antoine Coypel (1661-1722) – pittore e decoratore francese, figlio di Noël
Charles-Antoine Coypel (1694-1752) – pittore francese, figlio di Antoine
Noël Coypel (1628-1707) – pittore francese
Noël-Nicolas Coypel (1690-1734) – pittore francese, figlio di Noël